Osoby:
 Michael Kuehl – niemiecki aktor
 Sheila Kuehl – amerykańska polityk

Zobacz też:
 Kühl